Râul Cornea se poate referi la unul din următoarele cursuri de apă:

 Râul Cornea - afluent al râului Buda
 Râul Cornea - afluent al râului Șușița

Vezi și 
 Cornea (dezambiguizare)

 Râul Corni (dezambiguizare)
 Râul Cornet (dezambiguizare)
 Râul Cornetu (dezambiguizare)
 Râul Cornești (dezambiguizare)

Toponime românești